Il singolare femminile del torneo di tennis Cincinnati Open 1988, facente parte del WTA Tour 1988, ha avuto come vincitrice Barbara Potter che ha battuto in finale 6–2, 6–2 Helen Kelesi.

Teste di serie

  Manuela Maleeva (semifinali)
  Mary Joe Fernández (primo turno)
  Barbara Potter (campionessa)
  Helen Kelesi (finale)

 Anne Minter (secondo turno) 
 Halle Cioffi (semifinali) 
 Peanut Louie-Harper (quarti di finale) 
 Anne Smith (primo turno)

Tabellone

Note 
 

Cincinnati Open 1988